Именник может означать следующие понятия:

 Именник — антропонимикон, активно использовавшиеся в какой-либо исторический период, в какой-либо социальной группе, на какой-либо ограниченной территории.
 Именник — деревня в Башкортостане.